A 2011-12-es Premier League (szponzori nevén Barclays Premier League) a 20. Premier League-szezon az elindulás éve, 1992 óta, összességében pedig a 113. első osztályú angol bajnokság. A 2011-12-es bajnokság sorsolását 2011. június 17-én tartották helyi idő szerint 9:00 órától. A szezon 2011. augusztus 13-án kezdődik és 2012. május 13-án ér véget. A címvédő a Manchester United, aki a 19. angol bajnoki címét gyűjtötte be az előző szezonban.

Összesen 20 csapat indul a bajnokságban: 17 az marad a 2010-2011-es kiírásból, 3 csapat pedig a másodosztályból jutott fel. A Championship bajnoka, a Queens Park Rangers és a második helyezett Norwich City automatikusan feljuttak a Premier League-be. A Swansea City a másodosztály rájátszásának döntőjében 4-2-re verte meg a Reading-et, feljutásával az első walesi csapat lett a Premier League történetében.

A bajnokság csapatai

Változások az előző szezonhoz képest

Kiesett csapatok 
 Birmingham City FC
 Blackpool FC
 West Ham United FC

Feljutott csapatok 
 Queens Park Rangers FC (Championship 2010–11: bajnok)
 Norwich City FC (Championship 2010–11: második)
 Swansea City AFC (Championship 2010–11-es rájátszásának győztese)

Stadionok

Edzőváltások

Tabella

Eredmények

Bajnoki fordulók

Statisztikák

Gólszerzők

Legtöbb gólpassz

Mesterhármasok 

 4 A játékos 4 gólt lőtt

Díjak

Jegyzetek

Források 

 A Premier League hivatalos oldala 

Az FA Premier League szezonjai
angol 1